Kapsdorf ist

 der Ortsname von
 Kapsdorf (Abenberg), Ortsteil der Stadt Abenberg, Landkreis Roth, Bayern
 Kapsdorf (Lossatal), Ortsteil der Gemeinde Lossatal, Landkreis Leipzig, Sachsen

 der deutsche Name von
 Czerńczyce, Ortsteil von Kąty Wrocławskie, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Kryniczno, Ortsteil von Wisznia Mała, Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Księginice Wielkie, Ortsteil von Kondratowice, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Hrabušice, Gemeinde im Okres Spišská Nová Ves, Slowakei